María La Gorda est une zone isolée dans la péninsule de Guanahacabibes dans l’extrême ouest de Cuba, près de la province de Pinar del Río.

Tourisme 
La zone possède différentes plages réparties sur la pointe. Elles sont peu nombreuses, peu fréquentées et donc dans un très bon état de conservation car la région est faiblement peuplée. María La Gorda compte quelques plages comme Playa Agua Muerta ou encore Playa María La Gorda, la plus connue.

Grâce à ses très nombreux spots de plongée, il s’agit d’un lieu très apprécié des amateurs de plongée et des activités nautiques telles que le snorkeling.

María La Gorda compte néanmoins quelques installations touristiques telles que des restaurants, un centre international de plongée ainsi qu’un hôtel.

Environnement 
La zone, comme toute la péninsule de Guanahacabibes, fait partie du parc naturel des Guanahacabibes depuis 2001, il sert de refuge à la grande diversité de la péninsule autant terrestre que marine.

Références 

Géographie de Cuba